Kiszyniów – stacja kolejowa w Kiszyniowie, w Mołdawii. Znajdują się tu 2 perony.

Stacje i przystanki kolejowe w Mołdawii
Transport w Kiszyniowie